Раб () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Шердинг.  Население составляет 2326 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 23 км². Официальный код  —  41414.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Траунвизер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 6 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии